O Troféu Reyno de Navarra, até 2006 chamado Troféu Cidade de Pamplona, é um torneio amistoso de futebol organizado pelo Club Atlético Osasuna.

Se disputa no Estádio Reyno de Navarra de Pamplona no mês de agosto, sendo algumas edições em formato de triangulares e em outras apenas a partida final.

Campeões

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Referências 

 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol da Espanha‎
Pamplona